Junioreneinzel der US Open 2019.

Vorjahressieger war Thiago Seyboth Wild, der dieses Jahr keinen Juniorstatus mehr hatte.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Junioreneinzel
2019